Gerhard Landmann ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Landmann (Kaufmann) (1904–1933), deutscher Kaufmann und SS-Mitglied
 Gerhard Landmann (Fußballspieler) (* 1933), deutscher Fußballspieler